Гран-прі Великої Британії 1981 року () — дев'ятий етап чемпіонату світу 1981 року з автоперегонів у класі Формула-1, що відбувся 18 липня на трасі Сільверстоун. Свою другу перемогу здобув Джон Вотсон.

Перегони

Кола лідирування 
 1—16 — Ален Прост
 17—60 — Рене Арну
 61—68 — Джон Вотсон

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 
 Гран-прі Великої Британії 1981 

            
Гран-прі Великої Британії
Липень 1981